San Colombano peut faire référence à :

France 
 Col de San Colombano, col du département de la Haute-Corse ;
 Castello di San Colombano, château ruiné à Rogliano dans le Cap Corse ;
 Castello di San Colombano, château ruiné à Palasca en Balagne.

Italie 
 San Colombano Certénoli, commune de la province de Gênes ;
 San Colombano al Lambro, commune de la province de Milan ;
 San Colombano Belmonte, commune de la province de Turin.